Андски универзитет () може да се односи на један од следећих универзитета: 

 Андски универзитет (Венецуела) из Венецуеле, основан 1785, а налази се у Мериди; 
 Андски универзитет (Колумбија) из Колумбије, основан 1948, а налази се у Боготи; 
 Перуански универзитет Лос Андес из Перуа, онован је 1983, а налази се у Јуансају; 
 Андски универзитет (Чиле) из Чилеа, основан је 1989, а налази се у Сантјаго де Чилеу; 
 Универзитат де Лос Андес, фудбалски клуб из Лос Андеса